Ținutul Orhei (în ) a fost o unitate administrativ-teritorială (uezd) din gubernia Basarabia ca parte a Imperiului Rus, constituită în 1818. Centrul administrativ al ținutului a fost orașul Orhei. Populația ținutului era de 213.478 locuitori (în 1897).

Geografie 
Ținutul Orhei ocupa o suprafață de 4.133 km² (3.632 verste). La nord se mărginea cu ținutul Soroca, la est cu fluviul Nistru și gubernia Podolia, iar la vest și sud-vest cu ținuturile Bălți și Chișinău. 

Teritoriul său se află inclus în prezent în raioanele Călărași, Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești din Republica Moldova.

Populație 
La recensământul populației din 1897, populația ținutului Orhei era de 213.478 locuitori, din care:

Diviziuni administrative 
În perioada anilor 1886—1914 ținutul a fost împărțit în 15 voloste (ocoale):
 Volostul Bravicea (centru administrativ — Bravicea; populație — 5.073 de locuitori)
 Volostul Căzănești (c.a. — Căzănești; pop. — 6.520 loc.)
 Volostul Cinișeuți (c.a. — Cinișeuți; pop. — 8.676 loc.)
 Volostul Ciocîlteni (c.a. — Ciocîlteni; pop. — 8.593 loc.)
 Volostul Chiperceni (c.a. — Chiperceni; pop. — 4.947 loc.)
 Volostul Cobîlca (c.a. — Codreanca; pop. — 9.867 loc.)
 Volostul Criuleni (c.a. — Criuleni; pop. — 6.460 loc.)
 Volostul Hîrtopul Mare (c.a. — Hîrtopul Mare; pop. — 7.955 loc.)
 Volostul Izvoare (c.a. — Izvoare; pop. — 5.470 loc.)
 Volostul Isacova (c.a. — Isacova; pop. — 5.300 loc.)
 Volostul Rezina (c.a. — Rezina; pop. — 7.185 loc.)
 Volostul Sămășcani (c.a. — Sămășcani; pop. — 7.449 loc.)
 Volostul Susleni (c.a. — Susleni; pop. — 9.100 loc.)
 Volostul Telenești (c.a. — Telenești; pop. — 12.114 loc.)
 Volostul Tuzara (c.a. — Călărași; pop. — 9.886 loc.)

Articole conexe 
 Județul Orhei (interbelic)
 Județul Orhei (Republica Moldova)

Lectură suplimentară 
 Ținutul Orheiului în secolele XV-XVI, Ludmila Bacumenco, Victor Spinei, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2006

Referințe

Legături externe 
  Informație privind ținutul pe site-ul bessarabia.ru

Fondări în 1818
Desființări în 1917
Istoria Orheiului
Istoria României
Orhei, Ținutul